Каза́тин — имя собственное; название населённых пунктов на Украине:

 Казатин — город в Винницкой области, административный центр Казатинского района.
 Казатин — село в Казатинском районе Винницкой области.

См. также 
 Козятин